Бутират:
 Бутираты — соли и эфиры масляной кислоты.
 Бутират — сленговое название наркотического вещества — оксибутирата натрия.